Schorr puede referirse a:
 Daniel Louis Schorr, periodista estadounidense.
 Friedrich Schorr, cantante lírico húngaro.
 Otto Zöllner Schorr, botánico alemán.
 Todd Schorr, artista plástico estadounidense.